Hokuto pode referir-se a:

Hokuto, Yamanashi - cidade japonesa localizada na província de Yamanashi.
Hokuto, Hokkaido - cidade japonesa localizada na província de Hokkaido.

'''Hokuto - personagem do Anime/Mangá Naruto de Masashi Kishimoto.

Desambiguação